Residència de Riau i dependències, residència de les Índies Orientals Holandeses
 Riau, província d'Indonèsia
 Illes Riau, grup d'illes d'Indonèsia
 Arxipèlag Riau Lingga, arxipèlag d'Indonèsia
 Virregnat de Riau territori dependent dels sultans de Johore, que governaven les illes Riau i Lingga entre el s. XVIII fins a la seva supressió el 1900
 Sultanat de Riau-Lingga 
 Sultanat de Johore-Riau
 Sultanat de Johore-Riau-Lingga